Заспа Лариса Леонідівна (* 1971) — українська гандболістка, призер Олімпійських ігор.

Заспа — село Річицького району Гомельської області.

Заспа — район Гданська.

Заспа — озеро в Голосіївському районі Києва.

Див. також 
 Заспи
 Конча-Заспа